Эскель:

 Эскель — город в Аргентине.
 Эскель — найденный в Аргентине метеорит.
 Эскель — один из вариантов написания прежнего названия села Вишнёвого Севастопольского горсовета.
 Эскель — ведьмак, один из персонажей серии романов «Ведьмак» писателя Анджея Сапковского.